Gorenje Dole je ime več naselij v Sloveniji:

 Gorenje Dole, občina Krško
 Gorenje Dole, občina Škocjan

Naselja v Sloveniji